Сандріє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 23 км на південь від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Сандріє і Сент-Альвер-Сен-Лоран-Ле-Батон було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Луїр-е-Кодо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 583,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сандріє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сандріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь